Jim Jones – amerykański raper
 Jim Jones – amerykański kaznodzieja, założyciel i lider apokaliptycznej sekty Świątynia Ludu